Mediático es lo relativo a los medios de comunicación:
 
Conglomerado mediático o grupo de comunicación;
Sesgo mediático
Mediático, fama o atributos de una celebridad.
Mediática (asociación civil) organización venezolana de sociedad civil y sin fines de lucro que promueve la formación en materia de comunicación, educación y nuevas tecnologías.